Trichosporiella är ett släkte av svampar. Trichosporiella ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Trichosporiella